Фримонт (устаревшее написание Фремонт) может означать:

 Фримонт, Джон (1813—1890) — американский офицер, исследователь, первый кандидат в президенты США от Республиканской партии
 Фримонт (Калифорния) — город в Калифорнии, США
 Фримонт (Небраска) — город в Небраске, США
 Фримонт (Огайо) — город в Огайо, США
  — пригород Сиэтла, Вашингтон, США
 Фримонт-стрит — знаменитая улица в Лас-Вегасе
 Фремонт — археологическая культура

Округ